Kriva bara kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kriva bara (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Brusartsi, 
 Kriva bara (distrikt i Bulgarien, Vratsa), obsjtina Kozloduj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar